Marizapa peut désigner :

Toponymes

Marizapa : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda ;
 Marizapa : capitale de la paroisse civile de Marizapa de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme